Гликерий — имя, которое носили некоторые святые:

 Гликерий, священномученик, диакон Антиохийский, память 14 января;
 Гликерий (†303), священномученик, пресвитер Никомедийский, сожжён на костре, память 21 декабря ;
Гликерий (†438), архиепископ Миланский с 436 года, память 14 января.

Примечания